Шейнис (Шейнцис) — еврейская матронимическая фамилия.

Известные носители 
 Шейнис, Вениамин Николаевич (1907—1981) — советский хирург, профессор, лауреат Сталинской премии (1943).
 Шейнис, Виктор Леонидович (род. 1931) — советский и российский политический деятель, экономист, политолог, член Политического комитета партии «Яблоко».
 Шейнис, Давид Исаевич (1877—?) — русский и советский юрист, демограф, хозяйственный деятель.
 Шейнис, Зиновий Савельевич (1913—1992) — советский журналист-международник.
 Шейнис, Лев Исаевич (, 1871—1924) — русский учёный-медик, автор трудов в области уголовной антропологии, публицист.
 Шейнис, София Акимовна (1889—?) — советский биолог, автор учебных и научно-популярных трудов.

Также 
 Шейнцис, Олег Аронович (1949—2006) — художник театра, сценограф.